Ши́мбарк () — населённые пункты в Польше.

 Шимбарк — село в Илавском повяте Варминско-Мазурском воеводства.
 Шимбарк — село в Горлицком повяте Малопольского воеводства.
 Шимбарк — село в Картузском повяте Поморского воеводства.